Su Maozhen (Qingdao, 23 de outubro de 1971) é um ex-futebolista profissional onde atuava como atacante e atualmente é treinador de futebol da China.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Qingdao
Futebolistas da China
Futebolistas do Shandong Taishan Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Treinadores de futebol da China